MCH bezeichnet:
 MCH Group, ein Schweizer Messe-Unternehmen
 MCH, ein dänisches Messezentrum mit Sitz in Herning

MCH steht als Abkürzung für:
 Marcel-Callo-Haus Heiligenstadt
 Mean corpuscular hemoglobin, Blutwert aus der Medizin, siehe Mittleres Korpuskuläres Hämoglobin
 Melanin-concentrating hormone, hypothalamisches Peptid, das eine Rolle bei der Regulation der Nahrungsaufnahme spielt
 Memory Controller Hub, Bezeichnung von Intel für die Northbridge eines Chipsatzes
 MicroTCA Carrier Hub, zentrale Management- und Switchingeinheit eines MicroTCA-Systems

m-ch steht als Abkürzung für:
 micro compact home, Studie zum individuellen Wohnen auf engstem Raum

MCH